Bickenbach – comune del circondario di Darmstadt-Dieburg (Assia)
 Bickenbach – comune del circondario rurale Rhein-Hunsrück-Kreis (Renania-Palatinato)